Lessebo (gemeente), een gemeente in de Zweedse provincie Kronobergs län
Lessebo (plaats), de hoofdplaats van de Zweedse gemeente